Нас двое () — фильм 2008 года.

Сюжет 
Это история Жиля Габриэля, поп-звезды в восьмидесятых годах, который погиб в автомобильной катастрофе по вине Жан-Кристиана раню, встревоженного сотрудника крупной корпорации, штаб-квартира которой находится в La Defense недалеко от Парижа. Но Жиль не совсем мертв: его дух поселился в голове Жан-Кристиана, и Жан-Кристиану трудно понять, кто вдруг заговорил с ним. Что касается Жиля, то он, как всегда, неистовствует, но совершенно не контролирует поведение хозяина. Жиль и Жан-Кристиан проходят через различные стадии, прежде чем принять очевидное: им предстоит справиться с ситуацией, когда два человека находятся в одном теле, несмотря на их совершенно разные личности. Обреченные на близость, они учатся ладить, расширять границы друг друга и удивлять друг друга.

Примечания

Ссылки 
 

Кинокомедии Франции
Фильмы на французском языке